Samimi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Samimi (* 1977), iranischer Diskuswerfer
 Cyrus Samimi (* 1963), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Mohammad Samimi (* 1987), iranischer Diskuswerfer
 Mahmoud Samimi (* 1988), iranischer Diskuswerfer